Чемпионат Европы по боксу 1934 года прошёл в городе Будапешт (Венгрия) с 11 по 15 апреля. Это был 4 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 74 боксёра, которые представляли 13 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1934
Международные спортивные соревнования в Будапеште
1934 год в боксе
Апрель 1934 года
Чемпионаты Европы в 1934 году
Спорт в Венгрии в 1934 году
Бокс в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии